Elm Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elm Ridge (Alabama), im Tuscaloosa County
 Elm Ridge (Texas), im Milam County